Торхово — название нескольких населённых пунктов в России:
 Торхово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Торхово — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Торхово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Торхово — посёлок в Тульской области, центр Торховского сельского округа в составе муниципального образования город Тула.
 Торхово — село в Тульской области в составе муниципального образования город Тула.
 Торхово — деревня в Глебовском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Торхово — деревня в Огарковском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.